Příjmení Elm může nést:

 David Elm (* 1983), švédský fotbalový útočník
 Rasmus Elm (* 1988), švédský fotbalový záložník
 Steven Elm (* 1975), kanadský rychlobruslař

 další významy
 Elm (e-mailový klient)
 Elm (programovací jazyk)
 Elm (obec) – obec ve Švýcarsku, kanton Glarus
 dřívější název vesnice Stráň, část obce Sadov v okrese Karlovy Vary